Brezik je lahko:
 Brezik Našički (Hrvaška)
 Brezik, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Brezik, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
 Brezik, Gospić (Hrvaška)
 Brezik, Lukač (Hrvaška)
 Brezik, Nova Bukovica (Hrvaška)